BKMS steht für 

eine Zusammenfassung der südslawischen Sprachen:
 Bosnische Sprache
 Kroatische Sprache
 Montenegrinische Sprache
 Serbische Sprache
 siehe auch die Standardsprache im ehemaligen Jugoslawien: Serbokroatische Sprache
 Business Keeper Monitoring System, ein anonymes Hinweisgebersystem

BKMS